Кубок Тото 2012–2013 — 29-й розіграш Кубка Тото. Змагання проводиться в два етапи: 14 команд прем'єр-ліги поділені на три групи, з яких 8 команд проходять до «плей-оф», де і визначають переможця. Вдруге переможцем турніру став Хапоель (Хайфа).

Груповий етап 
Групи виділені відповідно до географічного розташування клубів. Матчі були зіграні з 4 серпня до 3 жовтня 2012 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|27 листопада/12 грудня 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|28 листопада/11 грудня 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|12/18 грудня 2012

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|26 грудня 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Тото на soccerway 

2012–2013
2012 у футболі
2013 у футболі